Rybin (, ) ist der Familienname folgender Personen:
 Maxim Wjatscheslawowitsch Rybin (* 1981), russischer Eishockeyspieler
 Pjotr Antonowitsch Rybin (1885–1921), russischer Anarchist
 Steven Rybin (* 1979), US-amerikanischer Filmwissenschaftler und Autor
 Wolodymyr Rybin (* 1980), ukrainischer Radrennfahrer